Кораблёво — деревня в Еткульском районе Челябинской области России. Входит в состав Пискловского сельского поселения.

География 
Деревня находится на востоке Челябинской области, в лесостепной зоне, к северу от озера Буташ, к юго-западу от озера Большой Кункуль, на расстоянии примерно 37 километров (по прямой) к юго-востоку от села Еткуль, административного центра района. Абсолютная высота — 197 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,7 %, женщины — соответственно 54,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Еткульского района